Kościół koptyjski – potoczne określenie jednego z następujących (bądź wszystkich łącznie) Kościołów: 
 egipskiego przedchalcedońskiego Kościoła koptyjskiego, 
 egipskiego Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego, 
 przedchalcedońskiego Kościoła etiopskiego (nie jest Kościołem koptyjskim),
 przedchalcedońskiego Kościoła erytrejskiego (nie jest Kościołem koptyjskim).
 greckiego prawosławnego Kościoła aleksandryjskiego (nie jest Kościołem koptyjskim)

Zobacz też 
 Koptowie